Це список станцій Лісабонського метрополітену — системи
ліній метрополітену в Лісабоні (Португалія). Першу лінію відкрито 29 грудня 1959 року. На той час вона налічувала одинадцять станцій і, відображена на карті міста, нагадувала літеру «Y». Нині метрополітен складається з чотирьох ліній з 46 чинними станціями, причому шість з них — пересадкові, тобто належать одночасно до двох ліній. Метро зв'язує Лісабон з двома іншими містами — Амадорою та Одівелашем.
 
Цей список станцій виконано із прив'язанням до ліній і поділено на станції, що діють, або перебувають у процесі будівництва, або ще наразі запроектовані.

Лінії і діючі станції

Станції, які заплановано або будуються

Пересадкові вузли 
Лісабонський метрополітен має шість пересадкових вузлів, або станцій зміни ліній:
 Аламеда (належить Червоній та Зеленій лініям)
 Байша-Шіаду (належить Зеленій та Синій лініям)
 Кампу-Гранде (належить Жовтій та Зеленій лініям)
 Маркеш-де-Помбал (належить Жовтій та Синій лініям)
 Салданья (належить Жовтій та Червоній лініям)
 Сан-Себаштьяу (належить Синій та Червоній лініям)

Посилання 
 Офіційна вебсторінка Лісабонського метрополітену  
 Вебсторінка Лісабонського метрополітену на urbanrail.net 
 Мистецтво Лісабонського метрополітену на mic-ro.com

Примітки 

Л